Campanilla (Puerto Rico), plaats (comunidad) in de Amerikaanse vrijstaat Puerto Rico
Campanilla (bel), een bel om aandacht te trekken (voor bijvoorbeeld een melkboer)
Een alternatieve, Spaanse naam voor Tinkelbel